

Geografia

 Jerez – comune del Dipartimento di Jutiapa

 Jerez – municipio del Messico

Jerez de la Frontera – comune della provincia di Cadice, Andalusia
Jerez de los Caballeros – comune della provincia di Badajoz, Estremadura
Jérez del Marquesado – comune della provincia di Granada, Andalusia

Persone
Enrique Jerez – pilota motociclistico spagnolo
Eric Jerez – calciatore argentino
Francisco de Jerez – scrittore e conquistador spagnolo
Luis Jerez – calciatore argentino
Ricardo Jerez – calciatore guatemalteco
Rodrigo de Jerez – esploratore e conquistador spagnolo

Sport
Jerez Industrial Club de Fútbol – società calcistica di Jerez de la Frontera

Altro
Jerez – vino liquoroso anche noto col nome di "Sherry"
Circuito di Jerez de la Frontera – circuito automobilistico spagnolo